Cashflow 101 – gra planszowa wymyślona przez Roberta Kiyosaki, której celem jest nauczenie graczy koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy.

Zasady gry 
Na starcie każdy gracz otrzymuje z przydziału zawód, status rodzinny, wysokość zarobków i zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, rachunki). Pierwszym etapem jest wyścig szczurów, którego celem jest podniesienie przychodów gracza do poziomu, na którym będą przekraczały wydatki. Gracz porusza się po planszy pionkiem w kształcie szczura, który ścigając się po zamkniętym kręgu bieżących wydatków, symbolizuje pogoń za materialną niezależnością. Pionek może zatrzymać się na jednym z trzech rodzajów pól: transakcyjnym, losowym lub rynkowym.

Dopiero jednak po zrealizowaniu etapu pierwszego gracz przechodzi do fazy szybkiego toru, której przedmiotem jest realizacja założonego przed rozpoczęciem gry celu (marzenia) bądź zwiększenie miesięcznego cash flow o 50 tys. dolarów, poprzez umiejętne inwestowanie i pomnażanie pieniędzy.

Robert Kiyosaki opracował również następcę gry Cashflow 101, przeznaczoną dla bardziej zaawansowanych graczy, o nazwie Cashflow 202.

Zobacz też 
 Strona Roberta Kiyosaki: http://www.richdad.com
 Strona polskiej gry CASHFLOW: http://www.CASHFLOW101.pl
 Instytut Praktycznej Edukacji: http://www.ipe.com.pl

Finanse
Gry planszowe